SZ poate fi:

 Eswatini, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Eswatini
 Elveția, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Schwyz, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Slovenske železnice, societate feroviară de transport călători din Slovenia

Legături externe 
  „SZ” la acronymfinder.com